Горліс — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Країна Басків , у провінції Біскайя . 

 Юрій Горліс-Горський — творчий псевдонім Юрія Юрійовича Городянина-Лісовського